

Sigle 

Le sigle HiO signifie :
 , le plus grand collège universitaire d'État de Norvège de 1994 à 2011, maintenant une partie de .

Sciences et techniques 
 HIO est la formule chimique de l'acide hypoiodeux.

Toponyme 
 O Hío est une paroisse de la commune de Cangas, dans la province de Pontevedra (Galice, Espagne).

Formule brute